Вінченцо Вівіані — італійський математик
 Елена Вівіані — італійська ковзанярка
 Рафаеле Вівіані (1888-1950) — італійський драматург, режисер і актор.
Італійські прізвища